El término landó puede referirse a:

 Landó, tipo de carruaje.
 Landó, género musical afroperuano.
 Landó, canción de Chabuca Granda